Navnet Scherer kan henvise til flere personer:
 Wilhelm Scherer
 Helena Schmidt-Scherer
 Julie Schmidt-Scherer
 Jean Marie Maurice Schérer
 Roy Harold Scherer, Jr.